География:
 Калифорнии — земли на северо-западе вице-королевства Новая Испания, в 1804 году были разделены на Верхнюю и Нижнюю Калифорнии.
 Калифорния — полуостров на западе Северной Америки, в южной части исторической Калифорнии. Называется также Нижней Калифорнией:
 Нижняя Калифорния — штат Мексики в северной части полуострова Калифорния.
 Южная Нижняя Калифорния — штат Мексики в южной части полуострова Калифорния.
 Калифорния — штат США в северной части исторической Калифорнии.
 Калифорния-Сити — город в штате Калифорния.
 Калифорния — городок в штате Пенсильвания.
 Калифорния — город и муниципалитет в Колумбии.
 Калифорния — город в Сальвадоре, в департаменте Усулутан.
 Калифорния — ныне упразднённая деревня в Нижегородской области.

Астрономия:
 Калифорния — эмиссионная туманность в созвездии Персей.
 (341) Калифорния — астероид, открытый в 1892 году.

Фильмы:
 Калифорния — фильм 1947 года с участием Рэя Милланда.
 Калифорния — вестерн 1977 года с участием Джулиано Джемма.
 Калифорния — триллер 1993 года с Дэвидом Духовны и Брэдом Питтом в главных ролях.
 Калифорния — драма 2006 года Жака Фьески, экранизация рассказа «Chemin sans issue» (Тупик) Жоржа Сименона.

Прочее:
 Калифорния — линейный корабль ВМФ США.
 Калифорния — популярная разновидности суши, блюдa японской кухни.
  — род растений семейства Гераниевые.

См. также 
 Калифорнийский залив (море Кортеса) — залив, отделяющий полуостров Калифорния от мексиканского континентального побережья Тихого океана.
 Остров Калифорния — мифический остров.

 California
 California — третий студийный альбом группы Wilson Phillips.
 California — песня французской певицы Милен Фармер, альбом Anamorphosée.
 California — песня американской певицы Белинды Карлайл, альбом A Woman and a Man.

Примечания